Witness е втори студиен албум на американската метълкор група Blessthefall. Издаден е на 6 октомври 2009 г. от Fearless Records.

Обща информация 
„God Wears Gucci“ е качена в MySpace и iTunes на 11 август 2009 г. В първата седмица на албума са продадени 11 000 копия, като заема 56-о място в Billboard 200 и 6-о в Top Independent Albums.

Състав 
 Бу Бокан – вокали, клавири, пиано
 Ерик Ламбърт – китара, бек вокали
 Майк Фризби – китара
 Джаред Уорт – бас
 Мат Трейнър – барабани

Песни

Източници 

Албуми на Блесдъфол
Музикални албуми от 2009 година